Roseman peut faire référence à : 
Saul Roseman (né en 1921), biochimiste américain.
Mark Roseman (né en 1958), historien anglais. 

Pont couvert Roseman, pont couvert en bois situé à Winterset, en Iowa.